Grad u Danskoj:
 Faaborg, grad u regiji Južna Danska

Općina u Danskoj:
 Faaborg-Midtfyn (općina), općina u regiji Južna Danska